Friedrich Wilhelm von Lepel ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm von Lepel (1716–1783), deutscher Rittergutsbesitzer, Offizier und Kunstsammler
 Friedrich Wilhelm von Lepel (1774–1840), deutscher Generalmajor, Adjutant von Heinrich von Preußen